Битола — северомакедонский топоним. Может означать:

 Битола — город.
 Битола (община) — община.
  — железнодорожная станция.